Cassel är ett efternamn.

Personer med efternamnet Cassel 
 Albert Cassel (1857–1931), godsägare och politiker
 Anna Cassel (1860–1937), konstnär
 Arne Cassel (1898–1965), konstnär
 Boo Cassel (född 1949), översättare
 Carin Cassel (1902–1982), konstnär
 Carl Gustaf Cassel (1783–1866), lagman, psalmförfattare
 Dagny Cassel (1908–1988), konstnär
 David Cassel (1818–1893), tysk historiker och judisk lärd
 Denisé Cassel (född 1991), politiker
 Ebba Cassel (aktiv 1912), hunduppfödare som införde welshterrier till Sverige
 Edvard Cassel (1853–1936), jurist
 Ernest Cassel (1852–1921), tysk-brittisk affärsman
 Gunnar Cassel (1865–1943), svensk ingenjör och lärare
 Gustav Cassel (1866–1945), nationalekonom, professor
 Hjalmar Cassel (1868–1941), skriftställare
 Isaac Cassel (1881–1943), bankman
 Isak Cassel (1844–1898), trävaruhandlare
 Jean-Pierre Cassel (1932–2007), fransk skådespelare
 Knut Cassel (1821–1895), lantbrukare och politiker
 Lalla Cassel (1905–1964), danspedagog
 Leif Cassel (1906–1988), lantbrukare och politiker, högerman
 Maja Cassel (1891–1953), skådespelare och operettsångerska
 Oscar Cassel (1871–1931), jurist, borgmästare
 Paulus Stephanus Cassel (1821–1892), tysk journalist och kristen teolog av judisk börd
 Sten Cassel (1928–2020), arkitekt
 Thorsten Cassel (1847–1942), militär och folkhögskoleföreståndare
 Torbern Cassel (1900–1942), kompositör, sångare, pianist
 Torsten Cassel (1907–1974), orkesterledare och musiker
 Vincent Cassel (född 1966), fransk skådespelare
 Viktor Cassel (1812–1873), brukspatron